Campo Santo (Argentina) — município da Argentina
 Campo Santo (empresa) — desenvolvedora de jogos eletrônicos estadunidense
 Campo Santo Teutonico — cemitério em Pisa, Itália
 Camposanto — comuna da Itália
 Camposanto Monumental — cemitério em Roma, Itália
 Cemitério — lugar onde são sepultados os cadáveres
 Cemitério do Campo Santo — cemitério em Salvador, Brasil